Blanco ist ein in spanischsprachigen Ländern verbreiteter Familienname, siehe Blanco (Familienname)

Personen:
 Blanco (Sänger) (* 2003), italienischer Sänger

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blanco (Arkansas), im Searcy County
 Blanco (Monterey County, Kalifornien)
 Blanco (Tulare County, Kalifornien)
 Blanco (Nevada), im Lander County – nicht mehr existent
 Blanco (New Mexico), im San Juan County
 Blanco (Ohio), im Mahoning County
 Blanco (Oklahoma), im Pittsburg County
 Blanco (Pennsylvania), im Armstrong County
 Blanco (Texas), im Blanco County
 Blanco County, Verwaltungseinheit in Texas

andernorts:
 Blanco (Südafrika), Stadt in Südafrika
 Blanco (Distrikt), Distrikt in der Dominikanischen Republik

Sonstiges:
 (4478) Blanco, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Blanco (Unternehmen), ein deutscher Hersteller von Küchenzubehör
sowie die daraus hervorgegangene Blanco Professional Gruppe
 Blanco (Album), ein Kollaboalbum der Deutschrapper Kurdo und Majoe
 Blanco Professional Gruppe
 Blanco Pro Cycling Team, ein ehemaliges Niederländisches Radsportteam
 Blanco Ditch, Fließgewässer im Kent County, Delaware
 Blanco River, Fließgewässer im Hays County, Texas
 Blanco Mine, Mine im Esmeralda County, Nevada
 Blanco State Park, Park im Blanco County, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Blanco Bridge, in Utuado, Puerto Rico, ID-Nr. 95000837
 Blanco Historic District, in Blanco, Texas, ID-Nr. 91000890

Siehe auch:
 Bianco
 Blanko